CFA kan avse: 

 CFA – världens största kattklubbsförbund, se The Cat Fanciers' Association
 CFA – valutakoden enligt ISO 4217 för Elfenbenskustens valuta CFA-franc 
 CFA – IATA flygplatskod för en flygpats i Lake and Peninsula Borough i Alaska, USA, se Coffee Point (flygplats)
 CFA – en klimatkod i Köppens system